Jolt  steht für

 Jolt (Film), einen US-amerikanischen Film aus dem Jahr 2021
 Jolt Cola
 The Jolt, eine schottische Band, die von 1976 bis 1979 existierte